L'alfabeto cirillico moldavo (in moldavo: алфабетул кирилик молдовенеск, alfabetul chirilic moldovenesc) è la variante dell'alfabeto cirillico adoperata per trascrivere la lingua moldava parlata in Moldavia. Fu l'alfabeto ufficiale della RSSA Moldava e della RSS Moldava. Al giorno d'oggi viene utilizzato in Transnistria.

Alfabeto

Voci correlate 

 Transnistria
 lingua romena
 lingua moldava

Altri progetti 

moldavo
Transnistria